Seguyia är ett släkte av tvåvingar. Seguyia ingår i familjen fönsterflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fönsterflugor
Seguyia